FRIF est un sigle pouvant signifier:
 Fichier de Référence Internationale des Fréquences (appelé le FRIF ou en anglais le MIFR).
 Fédération de Recherche Interactions Fondamentales
 Fonds Régional d’Intervention pour la Formation
 Fondation de Recherche Internationale sur les Flammes, Ijmuiden - Pays-Bas et Livorno - Italie (en anglais IFRF, International Flame Research Foundation)